Miejscowości w USA:
 Makanda – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Makanda (ang. Makanda Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson